Biografies:
 Catalina Gelabert, política mallorquina d'ERC 
 Catalina Tomàs, santa mallorquina 
 Toponímia:
 Santa Catalina, barri de Palma 
 Catalina (Arizona), població de l'estat d'Arizona (Estats Units)
 Antroponímia: Catalina (prenom)
 Consolidated PBY Catalina, model d'hidroavió